Corail ( für „Koralle“) bezeichnet:

 eine Serie von Reisezugwagen der Französischen Staatsbahnen (SNCF), siehe Corail-Wagen, die im Fern- und mittlerweile auch Regionalverkehr eingesetzt werden
 einen Markennamen für Fernzüge der Französischen Staatsbahnen (SNCF), auch wenn diese nicht oder nicht vollständig aus Corail-Wagen gebildet werden
 eine Apfelsorte, siehe Pinova
 ein Arrondissement im Département Grand’Anse in Haiti, siehe Corail (Arrondissement)
 ein Ort in Haiti, siehe Corail (Haiti)
 den Rogen verschiedener Krustentieren wie Hummer, Krebstiere oder auch den der Jakobsmuschel